Montchoisi ist ein

 Stadtteil von Lausanne
 Montchoisi HC, Eishockeyclub aus Lausanne